McGonigal ist der Familienname folgender Personen:

 David McGonigal (* 1950), Fotograf
 James McGonigal, Literaturwissenschaftler
 Jane McGonigal (* 1977), US-amerikanische Spieledesignerin
 Pearl McGonigal (* 1929), kanadische Politikerin und Vizegouverneurin
 Richard McGonigal (1902–1964), irischer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Siehe auch:
 McGonagall